Zaak:
Rechte van Schoch, meetkundige lijn

Personen:
Charles Ferdinand Schoch (1866-1932), Nederlands bankdirecteur en gouvernementssecretaris Suriname
Daniel Schoch (1963), Duits filosoof en econoom
Friedrich Schoch (1952), Duits rechtsgeleerde
Johannes Schoch (155-1631), Duits architect uit de Renaissance
Johann Georg Schoch (schrijver) (1627-1690), Duits (toneel)schrijver en vertaler
Johann George Schoch (tuinier) (1758-1826), Duits tuinman (zoon van Johann Leopold Ludwig Schoch)
Johann Gottlieb Schoch (1853-1905), Duits tuinarchitect
Johannes Jacobus Schoch (1797-1838), kapitein, ridder in de Militaire Willems-Orde
Johann Leopold Ludwig Schoch (1728-1793), Duits tuinman (vader van Johann George Schoch)
Kaspar von Schoch (1610-1672), Duits legeraanvoerder tijdens de Dertigjarige Oorlog
Manuel Schoch (1946), Zwitsers alternatief genezer
Marie Louis Willem Schoch (1911-2008), Nederlands (jeugd)predikant en omroepvoorzitter
Philipp Schoch (1979), Zwitsers snowboarder (broer van Simon Schoch)
Robert M. Schoch (19?), Amerikaans geoloog
Sally Schoch (19?), Amerikaans kunstschilder
Simon Schoch (1978), Zwitsers snowboarder (broer van Philipp Schoch)
Tim Schoch (1949), Amerikaans (tekst)schrijver, gitarist, komiek en musicalacteur